Bei den NCAA Division I Tennis Championships wurden 2007 die Meister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der sechs Konkurrenzen war das Herreneinzel. Gespielt wurde vom 23. bis zum 28. Mai auf dem Campus der University of Georgia in Athens. Schauplatz war der Dan Magill Tennis Complex.

Als Sieger ging der Inder Somdev Devvarman von der University of Virginia hervor. Er besiegte im Finale den US-Amerikaner John Isner von der University of Georgia in drei Sätzen. Isner verpasste den Einzeltitel im letzten Spiel seiner Collegekarriere.

Setzliste

Turnierplan

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
  auf ncaasports.com (englisch)
 Ergebnisse auf collegeandjuniortennis.com (englisch)

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2006/07
Tennisturnier 2007
Tennisturnier in Athens (Georgia)
2007 Herreneinzel
Herrentennisturnier